Il doppio del Virginia Slims of Chicago 1974 è stato un torneo di теніс facente parte del Virginia Slims Circuit.

Кріс Еверт і Біллі Джин Кінг hanno battuto in фінал Франсуаза Дюрр і Бетті Стов 3-6, 6-4, 6-4.

Сіяні пари 

 Кріс Еверт /  Біллі Джин Кінг (чемпіонки)
 Франсуаза Дюрр /  Бетті Стов (фінал)

 Розмарі Казалс /  Пем Тігуарден (півфінал)
 Леслі Гант /  Венді Овертон (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Chicago